Lehmäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmäsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Koholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,16, long 25,06), 
 Lehmäsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Lehmäsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Lehmäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,95, long 26,61), 
 Lehmäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 27,03), 
 Lehmäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,02, long 27,35), 
 Lehmäsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Kannuksenpyörä, ö, Mellersta Finland, Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar